Mosteiros puede hacer referencia a:
 Mosteiros (Cabo Verde), villa y municipio en la isla de Fogo, Cabo Verde.
 Mosteiros (Arronches), freguesia del municipio de Arronches, Portugal.
 Mosteiros (Ponta Delgada), freguesia del municipio de Ponta Delgada, en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores, Portugal.
 Mosteiros (Barjas), localidad del municipio de Barjas, en la provincia de León, España.
 Mosteiros (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra, España.